é um termo que designa aquele responsável pela gerência de um templo budista, ou aquele responsável pela liderança de determinada escola ou estilo de uma arte marcial japonesa.

Artes marciais do Japão